Who’s That Girl, Madonna első filmzenei albuma
 Who’s That Girl, Madonna első kimásolt kislemeze az azonos címet viselő Who’s That Girl című filmzene albumáról
 Who’s That Girl? (Eve-dal)
 Who’s That Girl (Robyn-dal)